La Cucaracha (canção), do folclore mexicano

Cinema
 La Cucaracha (1934), curta-metragem musical, vencedor do Oscar da categoria
 La Cucaracha (1998), filme com Eric Roberts e Joaquim de Almeida